Логиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Логиновская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии
 Логиновская волость (Тверской уезд) — в составе Тверской губернии
 Логиновская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии